České příjmení Pešek nese více různých osobností:

 Antonín Pešek (* 1948) – český germanista, muzikolog a publicista
 Christian Adolph Pescheck (Pešek; 1787–1859) – německý luteránský duchovní, teolog a pedagog
 Jakub Pešek (* 1993) – český fotbalista
 Jan Pešek (1920–???) – český a československý politik KSČ, poslanec ČNR a FS za normalizace
 Jiří Pešek (rozcestník) – více osob
 Karel Pešek (1895–1970) řečený Káďa – český fotbalista a hokejista
 Kristián Pešek (1676–1744) – český spisovatel, kazatel, překladatel a matematik
 Ladislav Pešek (1906–1986), vlastním jménem Ladislav Pech – český herec
 Libor Pešek (1933–2022) – český dirigent
 Luděk Pešek (1919–1999) – český malíř, spisovatel, fotograf a ilustrátor
 Lukáš Pešek (* 1985) – český motocyklový závodník
 Michal Pešek (1959–2012) – český herec
 Pavel Pešek (* 1964) – český politik, poslanec ČNR a PSP za ODS a Unii svobody
 Václav Pešek (1924–???) – český a československý politik KSČ, poslanec FS za normalizace
 Vladimír Pešek (1926–???) – český a československý politik KSČ, poslanec FS za normalizace

 ženský tvar s přechýlením
 Daniela Pešková (* 1984) – slovenská sportovkyně, střelkyně
 Eliška Pešková (Eliška Švandová ze Semčic; 1833–1895) – česká herečka
 Emílie Františka Pešková (1869–1965) viz Ema Pechová, česká herečka
 Jana Pešková (* 1950) – česká politička, poslankyně PSP za SPR-RSČ
 Jaroslava Pešková (1929–2006) – česká filozofka, profesorka UK
 Jitka Pešková – česká sportovkyně, sportovní střelkyně
 Kamila Pešková (1910–???) – československá politička, poúnorová poslankyně za KSČ
Matylda Pešková (1834–1904) – česká pedagožka a překladatelka (sestra Elišky Peškové)
Olga Pešková-Kounovská (1905–???) – česká teoložka, první vysvěcená farářka v Čechách (ČCH)
 Vlasta Pešková (* 1938) – československá atletka

další významy
 Chodí pešek okolo – dětská hra
 hovorově menstruační vložka
 pešek (náčiní) – tělocvičné náčiní
 předávání peška – Token passing, princip v síti Token ring

 podobná příjmení
 Peška
 Pešák

Česká příjmení